Skovsgaard (Skovsgård) steht für:

 Skovsgård (Jammerbugt Kommune), Ortschaft in der dänischen Jammerbugt Kommune
 Skovsgaard (Langeland), Gutshof und Museum auf Langeland, Dänemark
 Steen Skovsgaard (* 1952), dänischer Bischof